Ninas resa kan syfta på:

 Ninas resa (bok) – en bok från 2005 om en av mycket få överlevande från Warszawas getto 
 Ninas resa (film) –  en polsk-svensk dramafilm från 2005 om boken